Breschan bezeichnet

 Bereschany (polnisch Brzeżany), Stadt in Galizien, Ukraine
 Břežany, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Břežany II, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Břežany u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien

Siehe auch:
 Brezan
 Brezany (Begriffsklärung)